La troisième édition de la Coupe d'Asie masculine de volley-ball 2012 s'est déroulée du 1 au .

Équipes présentes 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe du Pakistan a déclaré forfait et est remplacée par l'équipe du Myanmar.

Composition des poules

Tour préliminaire

Poule A 

 
 
 
 
 

|}

 
|}

Poule B 

 
 
 
 
 

|}

|}

Phase finale

Classement 5 à 8

Classement 1 à 4

Tableau final

Récompenses individuelles 
 MVP :  Zhan Guojun
 Meilleur marqueur :  Gurinder Singh
 Meilleur attaquant :  Zhong Weijun
 Meilleur serveur :  Mohammad Taher Vadi
 Meilleur passeur :  Hideomi Fukatsu
 Meilleur contreur :  Alireza Jadidi
 Meilleur libero :  Kong Fanwei

Liens externes 
  Site officiel de la coupe d'Asie 2012

2012 masculin
Volley-ball au Viêt Nam
Coupe d'Asie masculine de volley-ball 2012
2012 au Viêt Nam
Sport en septembre 2012